Shock traumatico – in psicologia, condizione di trauma psicologico
 Shock traumatico – in medicina, condizione di shock di varia natura, conseguente a trauma